William Cushing kan syfta på:

* William Cushing (1732–1810), ledamot av USA:s högsta domstol
 William B. Cushing (1842–1874), amerikansk sjömilitär
 William Orcutt Cushing (1823–1902), amerikansk psalmförfattare